ЮАС — белорусский футбольный клуб из города Житковичи. Основан в 2014 году. Выступал в Первой лиге чемпионата Белоруссии.

История 
Футбольная команда «ЮА-Строй», которая финансировалась одноимённым предприятием, была основана в 2014 году и заявилась во Вторую лигу чемпионата Белоруссии. Состав команды был сформирован преимущественно из местных футболистов, к которым присоединился ряд иногородних (преимущественно из Мозыря). В сезоне 2014 «ЮА-Строй» занял последнее 12-е место в группе, и, победив в стыковых матчах СКВИЧ, получил итоговое 23-е место в лиге. На следующий год команду представляли исключительно местные игроки, началось сотрудничество с местной ДЮСШ, от чего клуб получил название ЮАС-ДЮСШ. Житковичская команда вновь стала последней в своей группе, одержав за весь сезон только одну победу.

В начале 2016 года ЮАС-ДЮСШ подтвердила своё участие в новом сезоне. В связи с прекращением сотрудничества с ДЮСШ команда сократила название до ЮАС. Сезон для получился ещё хуже, чем предыдущий — команда терпела поражения за поражениями, крупнейшим стало гостевое 0:14 от «Молодечно-ДЮСШ-4». Летом команда даже заявила о снятии с чемпионата, но после переговоров с АБФФ решила продолжить участие. В результате команда набрала своё единственное очко в последнем туре, с общей разницей мячей 8-124.

В начале 2017 года состав команды существенно усилился, пополнившись опытными игроками из таких клубов, как «Барановичи» и «Днепр». Главным тренером был назначен Вадим Беленко, известный по работе с пинской «Волной». В результате житковичский клуб начал сезон уже не в качестве аутсайдера, а как один из фаворитов. С самого начала захватив лидерство, ЮАС не потерял его до самого окончания чемпионата, в итоге за несколько туров до финиша обеспечив себе выход в Первую лигу. В 2019 году клуб почувствовал финансовые проблемы и отправился во вторую лигу (Д3). Летом 2019 года клуб стал банкротом и прекратил существование.

Предыдущие названия 
 2014: «ЮА-Строй»
 2015: ЮАС-ДЮСШ
 с 2016: ЮАС

Статистика выступлений

Чемпионат и Кубок Белоруссии 

 1 Стыковые матчи против минского СКВИЧа, который занял 12-е место в группе А (3:2, 3:0).
 2 Стыковые матчи против верхнедвинского «Приозёрья», которое заняло 10-е место в группе А (3:0, 0:3 — оба технических результата).
 3 Команда вылетела из Первой лиги, отправлена во Вторую лигу, где провела только 12 матчей, на 13-й не явилась и снялась с турнира.

Главные тренеры 
 Владимир Савчиц (2014—2015)
 Андрей Минчанин (2016)
 Вадим Беленко (2017)
 Владимир Гольмак (с 2018 года)

Примечания

Ссылки 
 

Футбольные клубы Белоруссии
Житковичи